Sparv kan avse:

 Sparv – en småfågel och ingår i namnet för många olika småfågelarter i ordningen tättingar
 Fältsparvar – en stor fågelfamilj inom ordningen tättingar
 Sparvfinkar – en fågelfamilj som tillhör ordningen tättingar
 Sparvfalk – en liten falk som förekommer i Nord- och Sydamerika i familjen Falkfåglar
 Sparvhök – en liten rovfågel inom familjen Accipitridae
 Sparvuggla – den minsta ugglan i mellersta och norra Europa i familjen Äkta ugglor
 Sparvört –  en tibastväxtart

Efternamn
 Camilla Sparv (1943–), en svensk skådespelerska från Stockholm
 Tim Sparv (1987–), en finländsk fotbollsspelare